

Димитровська сільська рада — сільське поселення, Ілецький район, Оренбурзька область

Димитровська сільська рада — колишня сільська рада, Кіровоградська область, Устинівський район
 Димитровська сільська рада — колишня назва Зарічненської сільської ради, Запорізька область, Оріхівський район

Див. також 
 Дмитрівська сільська рада